Bronowski:
 Alfred Bronowski (1912–1992) –  pseudonim Alfreda Szklarskiego
 Jacob Bronowski (1908–1974) – angielski pisarz i naukowiec
 Szczęsny Marian Bronowski (1864–1942) – lekarz, profesor
 Ulica Bronowska w Warszawie